Anzola puede referirse a:

 Ánzola, localidad española, perteneciente al municipio de Pinos Puente, en Granada.
 Anzola dell'Emilia, un municipio situado en el territorio de la Provincia de Bolonia, en Emilia-Romaña, (Italia).
 Anzola d'Ossola, localidad y comune italiana de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, región de Piamonte.